Линга́ла (редко нга́ла) — язык группы банту, распространённый в Демократической Республике Конго (главным образом на северо-западе) и в Республике Конго. Всего на нём говорит более 10 миллионов человек (хотя далеко не для всех из них лингала является родным). По классификации Малькольма Гасри лингале присвоен код C.36D, по классификации SIL — C40.

История 
Основу лингалы составляет диалект бобанги, ранее распространённый вдоль Конго от Лисалы до Киншасы и использовавшийся как язык торговли до образования Свободного государства Конго. С приходом европейцев бобанги получил более широкое распространение, в частности потому, что им пользовались европейцы и переводчики, привезённые из колоний в Восточной Африке. Бобанги, получивший название бангала, стал языком администрации и миссионерства. В начале XX века миссионеры Конгрегации Непорочного Сердца Марии начали «очищение» языка, стремясь приблизить его к другим местным наречиям. В процессе этого «очищения» название бангала было заменено на лингала (префикс li- был заимствован из одного из соседних языков). Впервые этот термин был употреблён в 1903 году.

Словарный состав лингалы испытал заметное влияние европейских языков, в первую очередь французского и португальского, но также английского и нидерландского.

Алфавит 
В алфавите языка лингала 35 букв и диграфов. Буквы r и h используются в заимствованных словах.

Тоны обозначаются надбуквенными диакритическими знаками.

Литература 
 Язык лингала. Топорова И.Н. Москва. 1973.
 Лингала-русский словарь. Топорова И. Н. Москва. 1983.

Ссылки 

 Первые слова на лингала
 Maloba ya lingála
 Dictionnaire bilingues lingala - français
 Dictionary of Congo-Brazzaville National Languages
 Лингала - Английский словарь Freelang
 Лингала - Французский словарь Freelang
 Списки Сводеша для языков банту
 Ethnologue о лингала (previous version)
 PanAfriL10n page on Lingala
 Небольшой набор ссылок на ресурсы о лингала
 Ещё одна подборка ссылок на ресурсы
 Rosetta Project — Lingala
 UCLA Language Profiles : Lingala
 Google in Lingala
 Inflections: Problems
 Small Collection of Lingala Online resources
 Parallel French-Lingala-English texts

Языки банту
Языки Демократической Республики Конго
Языки Республики Конго
Языки Центральноафриканской Республики
Языки Анголы